Nord kan syfta på:

 Nord – ett väderstreck, se Norr
 Nord Aviation – tidigare fransk flygplanstillverkare
 Nord (Minahasan) – ett filippinskt språk 
 Nord (efternamn) – svenskt efternamn
 Nord (yacht) – en megayacht tillverkad av Lürssen

Geografi

Burkina Faso 

 Nord, Burkina Faso – en administrativ region i norra Burkina Faso
 Centre-Nord, region,

Frankrike 

 Nord (departement), regionen Hauts-de-France,

Grönland 

 Station Nord – dansk militärbas och forskningsstation på nordöstra Grönland

Haiti 

 Nord (Haiti), departement, 
 Nord-Est (Haiti) – ett departement
 Nord-Ouest (Haiti) – ett departement

Kamerun 

 Norra regionen (region i Kamerun),

Kongo-Kinshasa 

 Nord-Ubangi – en provins

USA 

 Nord, Kalifornien, ort, Kalifornien, Butte County, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar